Vohimasy – comune del distretto di Farafangana, Madagascar
 Vohimasy – comune del distretto di Manakara, Madagascar